Die Abkürzung ONZ steht für:
 Order of New Zealand, die höchste Auszeichnung Neuseelands
 Obwalden und Nidwalden Zeitung, ehemalige Regionalzeitung in den Schweizer Kantonen Obwalden und Nidwalden
 Organizacja Narodów Zjednoczonych, polnisch für Vereinte Nationen

Siehe auch:
 Önz, ein Nebenfluss der Aare im Schweizer Kanton Bern.

ONZ